Зарни́ца — многозначный термин.

 Зарница — отблеск ночной молнии.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Зарница — посёлок в Городокском районе Витебской области.
 Зарница — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Зарница — разъезд в Рубцовском районе Алтайского края.
 Зарница — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Зарница — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Зарница — посёлок в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Зарница — село в Новониколаевском районе Запорожской области.

Прочее 
 «Зарница» — военно-полевая игра.
 «Зарница» — кимберлитовая трубка в Якутии.
 «Зарница» — яхта великого князя Михаила Александровича, впоследствии посыльное судно Балтийского флота
 «Зарница» — тип речных пассажирских судов на воздушной подушке (1968—1983).
 «Зарница» — советский сторожевой корабль типа «Ураган» (1934—1954).
 «Зарница» — визир 9Ш121-01 для авиационного ПТРК «Фаланга-МВ».
 «Зарница» — обзорно-прицельная система 9С484 для ПТРК «Штурм».
 «Зарница» — советская корабельная радиолокационная станция (1948).
 «Зарница» — 73-мм опытное гладкоствольное орудие.
 Производственное объединение «Зарница» — российское предприятие, разработчик и производитель учебной техники (г. Москва).
 Зарница - советский сорт сои (выведен в 1979 г.)

Примечания